Прва лига Мађарске у фудбалу (званично ОТП Банк лига - OTP Bank Liga), или кратко НБ1, сезона 2011/12. је било 110. првенство мађарске прве лиге у фудбалу.

Сезона је почела 15. јула 2011. а завршила 27. маја 2012. Титулу је бранио Видеотон а нови првак је постао Дебрецин, што је била 5. титула овог клуба. Најбољи стрелац првенства са 20 голова је постао Адамо Кулибали играч Дебрецина, док је други стрелац са 19. постигнутих голова био Немања Николић играч ФК Видеотона

Нови чланови прве лиге су постали ФК Диошђер ВТК и ФК Печуј, као прваци друге лиге.

Тимови учесници

Стадиони и локације 

Учествовало је укупно 16 тимова, од којих 4 из Будимпеште и 12 из осталих делова Мађарске.

 Ута = Утакмица одиграно; Поб = победа; Нер = нерешено; Изг = изгубљено; Г+ = Голова постигнуто; ГР = Гол разлика; Бод = Бодова

 МТК члан друге мађарске лиге, је играо квалификације за УЕФА лига Европе 2012/13. као победник Куп Мађарске у фудбалу.
 (C) Освајач Куп Мађарске у фудбалу.
 (А) Клуб промовисан у претходној сезони.

Објашњење табеле

Признања

Референце

Литература 
 soccerway.com/hungary/nb-i/2011-2012/
 www.rsssf.com/tablesh/hong2012

Спољашње везе 
 
 База података МЛСа

2011/12.
Сезона 2011/12. у мађарском фудбалу